Мохаммад Ибрахим Мохаммад аc-Сахлави () — футболист из Саудовской Аравии, который играет на позиции нападающего за «Аль-Таавун» (Бурайда). Ранее он также играл за «Аль-Кадисия (Эль-Хубар)» и «Аль-Наср (Эр-Рияд)».

Детство 
Играл за местный клуб «Аль-Файзали». Потом стал выступать за «Аль-Тайфун», где и стал набирать известность, тогда ему было всего 15 лет. В 2002 году он уехал на просмотр в клуб «Аль-Хиляль (Эр-Рияд)».

«Аль-Наср» 
В 2009 году он перешёл в клуб «Аль-Наср (Эр-Рияд)», который заплатил за его переход рекордную по саудовским меркам сумму в 8 000 000 $, побив рекорд Ясира аль-Кахтани, который в 2005 году был куплен за 5 330 000 $ клубом «Аль-Хиляль».

В его первый сезон с «Аль-Наср» аль-Сахлави забил 21 гол в 36 матчах.

В 2015 году, он был отобран как один из лучших в мире бомбардиров по версии ИФФХС.

Международная карьера 
3 сентября 2015 года, аc-Сахлави забил свой первый хет-трик, который помог обыграть сборную Восточного Тимора со счётом 7:0. Он также забил 5 голов против той же сборной 17 ноября того же года, окончательный счёт 10:0.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 40 матчей / 28 голов; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 goalzz.com — English
 SLStat.com профиль

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Таавун»